Пра́вдин — фамилия.

Известные носители 
 Правдин, Александр Георгиевич (1879—1938) — участник революционного движения в России, советский хозяйственный деятель.
 Правдин, Владимир Сергеевич (Аббиа, Роллан Людвигович; 1904—1970) — советский разведчик.
 Правдин, Иван Фёдорович (1880—1963) — российский и советский ихтиолог.
 Правдин, Лев Николаевич (1905—2003) — русский советский прозаик.
 Правдин, Михаил Иванович (1907—1968) — советский военачальник, военный лётчик, генерал-майор авиации.
 
 Правдин, Осип Андреевич (1849—1921) — русский актёр и театральный педагог.
 Правдин, Фёдор Николаевич (1908—1988) — советский энтомолог.

 Правдина, Кристина Александровна (род. 1990) — российская и азербайджанская гимнастка, призёрка чемпионата мира.